D14 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D14 (Seine-Saint-Denis), een departementale weg in het Franse departement Seine-Saint-Denis
 D14 (Val-d'Oise), een departementale weg in het Franse departement Val-d'Oise